Пеко може да се отнася за:

Митология 
 Пеко (), естонски и фински бог

Личности 
 Пеко Павлович (), сръбски революционер
 Пеко Таков, български политик

Италия 
 Пеко (), село в регион Пиемонт, провинция Торино, община Вал ди Ши

Кот д'Ивоар 
 Пеко (), планина и национален природен парк

САЩ 
 Пеко (), планинска верига в щат Невада